Anna Kluger Levine (Thompson)
 Jacques Kluger
 Jean Joseph Kluger

 Kluger Hans (paard)
 Kluger Hans (tijdschrift)